Línea 53 puede referirse a:

 Línea 53 de colectivos de Buenos Aires (Argentina).
 Línea 53 de colectivos de Córdoba (Argentina).
 Línea 53 de autobuses del EMT de Madrid (España).
 Línea 53 de los Transportes Urbanos de Zaragoza (España).